Муксу́н:
 Муксун — пресноводная рыба из семейства лососёвых.
 Муксун (река) — река на севере Красноярского края.